Čao je čínské příjmení , k roku 2007 osmé nejčastější příjmení v ČLR. Další, méně časté, čínské příjmení Čao je .

Příjmení Čao nosil vládnoucí rod říše Sung (960–1279):
 Čao Kchuang-jin (927–976) – zakladatel a od roku 960 první císař říše Sung
 Čao Ťiung (do 977 Čao Kuang-i, do 960 Čao Kchuang-i; 939–997) – druhý sungský císař, bratr Čao Kchuang-jina
 císařové říše Sung do roku 1279, následníci a potomci Čao Ťiunga a Čao Kchuang-jina

Další známí nositelé příjmení Čao:
 Čao C’-jang (1919–2005) – čínský politik, předseda vlády ČLR a generální tajemník ÚV KS Číny
 Čao Chung-po (* 1973) – čínský krasobruslař, olympijský vítěz a mistr světa
 Čao Meng-fu (1254–1322) – čínský kaligraf, malíř, spisovatel a teoretik umění
 Čao Wej (* 1976) – čínská herečka
 Čao Wen-chua († 1557) – čínský politik mingského období

Reference 

Čínská příjmení